Энгра́нд () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.

Коммуна расположена на расстоянии около 280 км на юг от Парижа, 165 км на юго-запад от Орлеана, 65 км на юго-запад от Шатору.

Население 

Население — 329 человек (2007).

Достопримечательности 

 Средневековый замок
 Музей Анри де Монфрейда

Известные люди, связанные с городом 

 Анри де Монфрейд (1879—1974) — французский писатель, работавший в приключенческом жанре. Жил в Энгранде в 1947-1974 годах.

Примечания